Solva může být:

 jiný název města Ostřihom
 Solva (Pembrokeshire) – vesnice ve Walesu
 Solva (řeka) – řeka ve Walesu
 Flavia Solva – municipium v římské provincii Noricum

podobná slova
 Solvay - více významů